Кори Хиггинс (; род. , Данвилл, штат Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда.

Карьера 
Хиггинс является выпускником университета Колорадо, который он закончил в 2011 году шестым среди лучших бомбардиров за историю вуза. Кори принял участие в драфте НБА 2011 года, но не был выбран ни одной из команд лиги.

Профессиональную карьеру Хиггинс начал в клубе D-лиги «Эри Бэйхокс», но к Рождеству всё же оказался в НБА. С декабря 2011 по декабрь 2012 года он защищал цвета «Шарлотт Бобкэтс», приняв участие в 44 матчах, в которых его средние показатели составили 3,7 очка, 0,9 подбора, 0,9 передачи, 0,2 перехвата и 0,1 блок-шота за 10,3 минуты. Из «Шарлотт» его отчислил собственный отец Род Хиггинс, который занимал в клубе пост президента по баскетбольным операциям. Род лично сообщил Кори об отчислении за несколько часов до того, как клуб опубликовал официальный пресс-релиз. После отчисления Хиггинс вернулся в «Эри Бэйхокс», проведя 30 матчей (28 в стартовой пятёрке). Его средние показатели составили 18,5 очка, 4,3 подбора, 2,5 передачи, 1,3 перехвата и 0,3 блок-шота за игру.

В сезоне 2013/2014 Хиггинс перешёл в люберецкий «Триумф». Год в «Триумфе» позволил Хиггинсу заявить о себе в Европе: он стал лучшим снайпером Единой лиги ВТБ (21,5 очка) и вторым в Кубке вызова ФИБА (17,9 очка).

В октябре 2014 года стал игроком «Газиантеп», в составе которого занял 5 место в списке снайперов чемпионата Турции (16,0 очка), а также делал 3,4 подбора, 2,5 передачи, 1,1 перехвата и 0,3 блок-шота за 31,3 минуты в 29 матчах.

В июле 2015 года Хиггинс подписал контракт с ЦСКА по схеме «1+1». В сезоне 2015/2016, в составе московского клуба, Хиггинс провёл 62 матча, в 29 выходил в стартовом составе. Средняя статистика Кори составила 9,9 очка, 2,1 подбора, 1,7 передачи и 0,7 перехвата. Кроме того, Хиггинс завершил сезон первым в Евролиге по реализации трёхочковых бросков (54,0%).

В июне 2016 года ЦСКА продлил контракт с Хиггинсом ещё на один сезон.

В июне 2017 года Хиггинс подписал новый 2-летний контракт с ЦСКА.

В декабре 2017 года Хиггинс и форвард «Басконии» Торнике Шенгелия были признаны MVP 14 тура регулярного чемпионата Евролиги. Показатель эффективности лауреатов в победных матчах составил 31 балл. В игре против «Химок» Хиггинс набрал 26 очков, 3 подбора и 2 передачи, выполнил 16 штрафных бросков, из которых реализовал 14.

В ноябре 2018 года Хиггинс стал «Самым ценным игроком» 6 тура Евролиги. В победном матче с «Олимпией Милан» (90:85) Кори набрал 23 очка, 2 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и 28 баллов за эффективность действий.

За 4 сезона выступлений за ЦСКА Хиггинс провёл 239 матчей (104 – в стартовом составе), в которых его средние показатели составили 11,4 очка, 2,0 подбора, 1,8 передачи и 0,8 перехвата. В составе команды Кори стал 2-кратным победителем Евролиги и 4-кратным победителем Единой лиги ВТБ и чемпионата России.

В июле 2019 года Хиггинс подписал 3-летний контракт с «Барселоной».

В ноябре 2019 года Хиггинс был признан «Самым ценным игроком» 7 тура Евролиги. В матче против «Жальгириса» (93:86) Кори набрал 27 очков, 4 подбора и 33 балла за эффективность действий.

В августе 2020 года Евролига представила символическую команду ЦСКА последнего десятилетия. Команда была определена путём 3-недельного голосования болельщиков на сайте Евролиги. По итогам голосования Кори занял 8 место.

14 февраля 2021 года, Хиггинс стал победителем Кубка Испании и был признан «Самым ценным игроком» турнира.

В сезоне 2020/2021 Хиггинс принял участие в 39 матчах Евролиги и набирал 13,1 очка и 2,4 передачи.

В июле 2021 года Хиггинс подписал с «Барселоной» новый 3-летний контракт.

Достижения 
  Чемпион Евролиги (2): 2015/2016, 2018/2019
  Бронзовый призёр Евролиги: 2016/2017
  Чемпион Единой лиги ВТБ (4): 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
  Чемпион Испании: 2020/2021
  Чемпион России (4): 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
  Обладатель Кубка Испании: 2021

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Эри Бэйхокс» (2008-2017)
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Газиантеп»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Барселона»